ACD es un acrónimo que puede hacer referencia a:

 ACD (gen);
 Andalucía Compromiso Digital;
 Apple Cinema Display;
 Automatic call distributor;
 Academia Central de la Defensa de las Fuerzas Armadas de España.

Siglas